Rhiannon steht für:

 (16912) Rhiannon, Asteroid
 Rhiannon (Mythologie), eine Sagengestalt aus der keltischen Mythologie
 Rhiannon (Band), österreichische Mittelalterband
 Rhiannon: Fluch der vier Zweige, Adventure-Computerspiel aus 2008
 ein Song von Stevie Nicks, siehe Fleetwood Mac (Album) #Rhiannon

Siehe auch:
 Rhianna